Příjmení Baumgartner nosí tyto osobnosti:
 Andreas von Baumgartner (1793–1865) – rakouský pedagog a fyzik
 Bruce Baumgartner (* 1960) – americký zápasník
 Cölestin Baumgartner (1844–1934) – rakouský římskokatolický duchovní a politik
 Denis Baumgartner (* 1998) – slovenský fotbalista
 Felix Baumgartner (* 1969) – rakouský parašutista a extrémní sportovec
 Georg Baumgartner (1860–1927) – rakouský římskokatolický kněz a politik 
 Hans Baumgartner (* 1949) – německý atlet
 Christoph Baumgartner (* 1999) – rakouský fotbalista
 Peter Baumgartner (* 1966) – slovenský fotbalista
 Zsolt Baumgartner (* 1981) – maďarský automobilový závodník